Włodzimierz Marszałek (ur. 1919) – żołnierz Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Włodzimierz Marszałek (ur. 1895) – kapitan żandarmerii Wojska Polskiego